Кодовые обозначения () используются в НАТО для условного обозначения и классификации изделий сложной военной, морской, авиационной и ракетной техники производства государств вероятного противника — СССР (теперь России), Китая и в редких случаях других государств.

Обозначения используются для унификации иноязычных (для государств членов Организации североатлантического договора (НАТО)) наименований и замены действительного названия, которое могло оставаться неизвестным для военных НАТО на протяжении долгого времени.

Слова выбирались по следующим критериям:
 Оно должно быть звучным и запоминающимся, не представлять сложностей при передаче по техническим средствам связи. Его должно быть трудно спутать с другим словом. Именно поэтому часто выбирались редко употребляемые в повседневной речи слова. Иногда это просто прямой перевод названия.

Помимо собственно военной авиационной техники, кодовые обозначения в НАТО получили все сугубо гражданские пассажирские самолёты СССР, названия которых никогда не были засекреченными и которые никогда не имели условных наименований.

Описание системы 
Начальная латинская буква названия указывает предназначение объекта; например, истребители имеют названия, начинающиеся с буквы F, бомбардировщики — с B, вертолёты — с H, ракеты «земля—земля» — с S, ракеты «земля—воздух» — с G, ракеты «воздух—воздух» — с A. Для самолётов названия с одним слогом обозначают винтовые машины, с двумя слогами — реактивные. Возможно, самым знаменитым кодовым обозначением является межконтинентальная баллистическая ракета SS-18 «Satan» («Сатана»).

Министерство обороны США расширяет кодовые обозначения НАТО в нескольких случаях. Например, если НАТО ссылается на системы ракет «земля—воздух», которые размещаются и на кораблях с теми же именами, как и для систем наземного базирования, невзирая на несколько незначительных отличий (и в одном случае — на отсутствие соответствующих систем), министерство обороны США использует разные серии номеров с другим суффиксом (например, SA-N- вместо SA-) для этих систем. Однако названия сохраняют соответствие системам наземного базирования — для удобства. В случаях, когда нет никакой системы соответствий, используются новые названия.

Транспортные самолёты имеют обозначения, начинающиеся с буквы C, что привело к появлению названий «Careless» («беспечный») и «Candid» («искренний»), так как имена даются по алфавиту.

Поначалу система кодовых обозначений распространялась только на советскую военную технику, но потом стала использоваться и для обозначения техники Китая.

Кодовые буквы 
 A — ракета «воздух—воздух» ()
 B — самолёт-бомбардировщик ()
 C — транспортный самолёт ()
 F — тактический самолёт, истребитель ()
 G — ракета «земля—воздух» ()
 H — вертолёт ()
 K — ракета «воздух—земля» (от английской транскрипции буквы Х — названия советских ракет «воздух-поверхность» (например, Х-22) — как «Kh»)
 L — БПЛА
 M — многоцелевые самолёты, не попадающие под другие категории ()
 S — ракеты «земля—земля» ()

Обозначения модификаций 
 Модификации обозначаются добавлением к основному названию буквы по алфавиту, например, «Bear-A» (буквы I, М и O не используются).
 При незначительных изменениях конструкции используется пометка «Mod.», например, «Bear-F Mod.IV».
 Известны два случая добавления пометки «Modified» — это «Badger-C Modified» и «Badger-G Modified».
 Добавляется буквенно-цифровой суффикс, например, «Fulcrum-A2» или «Foxbat-B5».
 Добавляется пометка «variant n», где n — цифра от 1, например, «Flanker-E variant 1» или «Flanker-E variant 2».

Кодификация для ракет 
Для ракет используются расширенные кодовые обозначения Министерства обороны США. В отличие от системы НАТО, используется буквенный код с цифровым индексом.

 AA — ракета «воздух—воздух» (англ. «Air-to-Air Missiles»)
 ABM — противоракеты (англ. «Anti-Ballistic Missiles»)
 ADV — опытный аппарат (англ. «Aerodynamic Test Vehicle»)
 AS — ракета «воздух—поверхность» (англ. «Air-to-Surface Missiles»)
 AT — противотанковая ракета (англ. «Anti-Tank Missiles»)
 CADS-N — ЗРК и ЗРПК малой дальности морского базирования (англ. Naval Close-Support Air-Defense System)
 DR — разведывательные БПЛА (англ. «Reconnaissance Drone»)
 FRAS — неуправляемая ракета для борьбы с подводными лодками (англ. «Free Rocket Anti-Submarine»)
 FROG — неуправляемая тактическая ракета (англ. «Free Rocket Over Ground»)
 GB — управляемая авиабомба (англ. «Guided Bomb»)
 SA — ракета «земля—воздух» (англ. «Surface-to-Air Missiles»)
 SA-N — ракета «корабль—воздух» (англ. «Naval Surface-to-Air Missiles»)
 SL — космическая ракета (англ. «Space Launcher»)
 SS — ракета «земля—земля» / «поверхность — поверхность» (англ. «Surface-to-Surface Missiles»)
 SSC — Крылатая ракета «земля—земля» / «поверхность-поверхность» (англ. «Surface-to-Surface Cruise Missiles»)
 SS-CD — ракета береговой обороны (англ. «Surface-to-Surface Coastal Defence Missiles») (код отменен)
 SS-N — Крылатые и баллистические ракеты морского базирования (англ. «Naval Surface-to-Surface Missiles»)
 SUW-N — ракета «корабль—подводная лодка» (англ. «Naval Surface-to-Underwater Missiles»)

AA 

Примечания:

(1) Упоминаются три варианта: ADDER-A для Р-77 (изделие 170), ADDER-B для Р-77-1 (изделие 170-1) и ADDER-C для РВВ-СД (изделие 180)

-----

Следующие ракеты теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 РВВ-МД (К-74М2 / изделие 760)
 РВВ-СД (К-77М / изделие 180)
 К-77МЭ / изделие 180-БД
 РВВ-БД (К-37М / изделие 610М)
 Игла-В
 КС-172
 К-СД (К-30 / изделие 300)
 PL-7
 PL-8 (K/AKK8), PL-8A, PL-8B
 PL-10 (K/AKK10)
 PL-11, PL-11A, PL-11B
 PL-12, PL-12A, PL-12B, PL-12C
 PL-15
 PL-21
 PL-90

ABM 

Система А-135М (90Т6) теоретически должна иметь кодовое обозначение Министерства обороны США

ADV

AS 

Примечания:

(1) AS-8 -это вариант AT-6 (9М114) для вертолетов. Обозначение НАТО не присваивалось.

(2) Обозначения версий не подтверждены

(3) Упоминается вариант AS-17E

-----

Следующие ракеты теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 Х-29МП
 Х-32 «Сонетка» (9-А-2362)
 Х-36 «Гром-1»
 Х-36П «Гром-2»
 Х-38МА, Х-38МК, Х-38МЛ, Х-38МТ (9-А-7738)
 Х-58УШКЭ
 Х-59МК2
 3М-14А
 3М-22 «Циркон» (комплекс 3К-22)
 CF-1
 CJ-10, CJ-10K
 CJ-20
 FL-7
 HN-1, HN-2, HN-3
 KD-9 (K/AKD9)
 KD-10 (K/AKD10), KD-10A
 KD-20 (K/AKD20)
 KD-88 (K/AKD88)
 KJ/TL10
 YJ-5 (HQ-61 ARM)
 YJ-9
 YJ-12
 YJ-22
 YJ-62 (C-602), YJ-62A
 YJ-63 (K/AKD63), KD-63H
 YJ-83 (C-803), YJ-83K (H/AKJ83), YJ-83KH
 YJ-91
 YJ-100

AT 

Следующие ракеты теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 HJ-8, HJ-8A, HJ-8B, HJ-8C, HJ-8D, HJ-8E, HJ-8F, HJ-8FAE
 HJ-9 (AFT-9)
 HJ-10
 HJ-11 (AFT-11)
 HJ-12

CADS-N 

Примечание:

(1) Комплекс CADS-N-1 первоначально обозначался как SA-N-11

-----

ЗРПК 3К-87М «Палица» теоретически должен иметь кодовое обозначение Министерства обороны США

DR

FRAS

FROG

GB

SA 

Примечание:

(1) Обозначение SA-5 для ЗРК «Даль» было отменено после закрытия темы

(2) ЗРК SA-12 (С-300В) и SA-23 (С-300ВМ) имеют в своем составе две разные ракеты -дальнего действия и средней дальности. При этом применяются два типа ПУ и поэтому в НАТО им присвоили различные обозначения

(3) Возможно комплекс 9К331МУ «Тор-М2У» с ракетой 9М338К имеет код SA-15E

-----

Следующие ЗРК теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 «Панцирь-С2»
 «Сосна» и «Сосна-А» с ракетами 9М337 / 9М340
 9К317М «Бук-М3» с ракетой 9М317М
 9К331ДТ «Тор-М2ДТ»
 9К333 «Верба» с ракетой 9М336
 С-300В4 «Витязь» (9К81-4) с ракетой 40Н6
 С-350 «Витязь-ПВО» (50Р6А) с ракетами 9М96Д-1 и 9М100
 С-500 «Прометей» (55Р6М) с ракетами 40Н6 и 77Н6
 «Морфей» (42С6) с ракетой 9М338К
 HQ-6
 HQ-9A
 HQ-12
 HQ-16 / HQ-16A / HQ-16B
 FN-6 / FN-6A
 TY-90

SA-N 

Примечание:

(1) Возможно ЗРК М-1Н «Волна-Н» с ракетой 4К-91М (В-601М) имеет код SA-N-1c

(2) Код SA-N-20 использован, чтобы сохранить номер «20» сухопутного варианта

-----

Следующие ЗРК теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 «Панцирь-М»
 «Птицелов»
 «Колчан» (3К-95М) с ракетой 9М331-2
 «Полимент-Редут» (3К-96) с ракетой 9М100
 HHQ-7
 HHQ-9A
 HHQ-16

SL 

Для ракет-носителей Советского Союза существовало две системы обозначений. Одна из них использует аббревиатуру SL (Satellite Launcher) и порядковый номер. Второй тип обозначения (т. н. обозначение по Шелдону) использует информацию о типе носителя (например A для модификаций ракеты Р-7 и D для ракет класса «Протон»). Цифра означает количество ступеней, а маленькая буква интерпретируется следующим образом:
 e (escape) — лунные или межпланетные зонды, вышедшие за пределы околоземной орбиты
 m (maneuverable) — способные маневрировать (часто запускать/останавливать ДУ)
 r (recoverable) — для возвращаемых аппаратов

Следующие РН теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 «Союз-2-1а» (14А14-1А)
 «Союз-2-1а» с РБ «Фрегат» (14А14-1А + 14С44)
 «Союз-2-1а» с БВ «Волга» (14А14-1А + 14С46)
 «Союз-2-1б» (14А14-1Б)
 «Союз-2-1б» с РБ «Фрегат» (14А14-1Б + 14С44)
 «Союз-2-1в» (14А15)
 «Союз-2-1в» с БВ «Волга» (14А15 + 14С46)
 «Союз-СТ-А» (372РН21А)
 «Союз-СТ-Б» (372РН21Б)
 «Ангара-1.2» (14А125)
 «Ангара-А5» (14А127)
 CZ-4
 CZ-5
 CZ-6
 CZ-7
 CZ-11
 FB-1
 KT-2
 Kuaizhou / FT-1

SS 

Примечание:

(1) Код SS-1 имеют две разные ракеты

(2) Код SS-10 первоначально был присвоен ракете УР-200, но после закрытия темы присвоен ракете ГР-1

-----

SSC

SS-CD

SS-N 

Следующие ракеты теоретически должны иметь кодовые обозначения Министерства обороны США:
 90Р (комплекс РПК-8 «Запад»)
 91Р (комплекс «Ответ»)
 YJ-83

SUW-N 

С 1962 года для обозначения экспериментальных ракет используется буква X, например, SS-X-10, SS-NX-25.

Список кодовых имён НАТО для авиатехники 
Условные наименования авиатехники согласованы с Координационным комитетом по авиастандартизации (Air Standardization Coordinating Committee — ASCC), в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Бомбардировщики

Истребители

Транспортные самолёты

Вертолёты

Специальные самолёты (ДРЛО, учебные и другие)

Прочие обозначения МО США для советской и китайской авиации и ракет

Обозначения «Type» каталога ВВС США (1946—1955) 
Для самолётов советского производства Министерство обороны США с 1946 по 1955 год использовало систему условных обозначений, согласно которой обозначение состояло из слова «Type» и цифрового индекса — например, «Type 39» для МиГ-17. Система была отменена в связи с тем, что не давала возможности одновременной унификации самолётов по типам, предназначениям и модификациям.

Обозначения этой системы приведены в каталоге ВВС США, который начинается с самолётов, продемонстрированных 18 августа 1946 года на авиационном параде в Тушино.

Обозначения экспериментальных самолётов и прототипов 
Министерство обороны США вновь обнаруженным советским или китайским самолётам, которые не были идентифицированы ранее, присваивает предварительное обозначение. Это обозначение состоит из кода, идентифицирующего место обнаружения, и последовательно назначаемой латинской буквы.

Коды советских регионов:

 CASP — Каспийское море
 KAZ — Казань
 NOVO — Аэропорт НАПО им. Чкалова (Новосибирск)
 RAM — Раменское
 SIB — Экспериментальный полигон СибНИА им. С. А. Чаплыгина (Новосибирск)
 TAG — Таганрог (Азовское море)

Коды китайских регионов:

 HARB — Харбин
 NAN — Наньчан
 XIAN — Сиань

Обозначения исследовательских и экспериментальных ракет 
Система обозначений экспериментальных ракет подобна указанным выше авиапрототипам, но вместо присваивания латинской буквы используется численная последовательность.

Список кодов советских и российских испытательных полигонов:
 BL — Барнаул (ВВС)
 EM — Эмба (ПВО)
 KY — Капустин Яр
 NE — Нёнокса (ВМФ)
 PL — Плесецк
 SH — Сары-Шаган
 TT — Тюратам (Байконур)
 VA — Владимировка (ГЛИЦ)

Список кодов китайских испытательных полигонов:
 SC — Шуанчэнцзы (Цзюцюань)

Обозначения радиолокационных станций 
Станции дальнего обнаружения ПРО

 «Doghouse» — Дунай-3
 «Cathouse» — Дунай-3У
 «Steel Yard» — Дуга
 «Pillbox» — Дон-2Н

Станции, входящие в состав зенитно-ракетных комплексов
 «Fan Song» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-75
 «Low Blow» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-125
 «Flat Face» — радиолокационная станция обеспечения целеуказания комплекса С-125
 «Squat Eye» — альтернативное обозначение для радиолокационной станции обеспечения целеуказания комплекса С-125
 «Side Net» — высотомер из состава комплекса С-125
 «Pat Hand» — радиолокационная станция управления огнём комплекса 2К11 «Круг»
 «Square Pair» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-200
 «Straight Flush» — радиолокационная станция управления огнём комплекса 2К12 «Куб»
 «Land Roll» — радиолокационная станция управления огнём комплекса 9K33 «Оса»
 «Flap Lid» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-300
 «Fire Dome» — радиолокационная станция управления огнём комплекса 9К37 «Бук»
 «Grill Pan» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-300В
 «Scrum Half» — радиолокационная станция управления огнём комплекса 9К330 «Тор»
 «Tomb Stone» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-300 ПМ, ПМ2, ПМУ2
 «Grave Stone» — радиолокационная станция управления огнём комплекса С-400 «Триумф»

Список кодовых имён НАТО для подводных лодок 
В подавляющем большинстве случаев кодовые имена советских подлодок заимствовались из фонетического алфавита ВМФ.

Дизель-электрические подводные лодки 
 «Zulu» — Проект 611
 «Whiskey» — Проект 613
 «Quebec» — Проект А615
 «Romeo» — Проект 633
 «Foxtrot» — Проект 641
 «Tango» — Проект 641Б «Сом»
 «Kilo» — Проект 877 «Палтус»
 «Improved Kilo» — Проект 636 «Варшавянка»
 «Lada(?)» — Проект 677 «Лада/Амур»

Дизель-электрические подводные лодки с крылатыми ракетами 
 «Whiskey Twin Cylinder» — Проект 644
 «Whiskey Long Bin» — Проект 665
 «Julliett» — Проект 651
 «Lada(?)» — Проект 677 «Лада/Амур»

Дизель-электрические подводные лодки с баллистическими ракетами 
 «Zulu V» — Проект 611АВ
 «Golf I» — Проект 629
 «Golf II» — Проект 629А
 «Golf III» — Проект 601
 «Golf IV» — Проект 605
 «Golf V» — Проект 619

Атомные подводные лодки торпедные и многоцелевые 
 «November» — Проект 627, 627А «Кит»
 «Victor I» — Проект 671 «Ёрш»
 «Victor II» — Проект 671РТ «Сёмга»
 «Victor III» — Проект 671РТМ(К) «Щука»
 «Mike» — Проект 685 «Плавник»
 «Alfa» — Проект 705, 705К «Лира»
 «Sierra I» — Проект 945 «Барракуда»
 «Sierra II» — Проект 945А «Кондор»
 «Sierra III» — Проект 945Б «Марс»
 «Akula» — Проект 971 «Щука-Б»
 «Graney» — Проект 885 «Ясень»

Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) 
 «Echo I» — Проект 659 (659Т)
 «Echo II» — Проект 675
 «Papa» — Проект 661 «Анчар»
 «Yankee-Notch» — Проект 667AT «Груша»
 «Yankee-Sidecar» — Проект 667M «Андромеда»
 «Charlie I» — Проект 670 «Скат»
 «Charlie II» — Проект 670M «Чайка»/«Скат-М»
 «Charlie III» — Проект 06704 «Чайка-Б»
 «Oscar I» — Проект 949 «Гранит»
 «Oscar II» — Проект 949A «Антей»

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) 
 «Hotel I,II» — Проект 658, 658M, 658T
 «Hotel III» — Проект 701
 «Yankee I» — Проект 667А «Навага», 667АУ «Налим»
 «Yankee II» — Проект 667AM «Навага-М»
 «Delta I» — Проект 667Б «Мурена»
 «Delta II» — Проект 667БД «Мурена-М»
 «Delta III» — Проект 667БДР «Кальмар»
 «Delta IV» — Проект 667БДРМ «Дельфин»
 «Typhoon» — Проект 941 «Акула»
 «Borei(?)» — Проект 955, 955А «Борей»

Подводные лодки специального назначения и экспериментальные 
 «Bravo» — Проект 690 «Кефаль»
 «India» — Проект 940 «Ленок»
 «Lotos» — Проект 865 «Пиранья»
 «Beluga» — Проект 1710 «Макрель»
 «Lima» — Проект 1840
 «Whale» — Проект 617
 «Yankee-Strench» — Проект 09774 (667АН)
 «Yankee Big Nose» — Проект 09780 «Аксон-2»
 «Uniform» — Проект 1910 «Кашалот»
 «X-Ray» — Проект 1851 «Палтус»

См. также 
 Индекс ГРАУ
 Словесные названия российского оружия
 Условные тактические знаки НАТО

Примечания

Ссылки 
 Designations of Soviet and Russian Military Aircraft and Missiles // Designation-Systems.Net
 Russian Missile Designations // AeroSpaceWeb.org
 Какие «клички» в РФ и НАТО дают нашему оружию // РИА, 20.08.2017

НАТО
Военные системы обозначения